O88 steht für:
 O88, ICD-10-Code für eine Embolie während der Gestationsperiode, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O85–O92
 O88, FAA-Code für den Rio Vista Municipal Airport in Rio Vista, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O88